Red Bull Arena kan henvise til flere lokaliteter.

 Red Bull Arena (Leipzig), hjemmebane for fodboldklubben RB Leipzig
 Red Bull Arena (New Jersey), hjemmebane for fodboldklubben New York Red Bulls
 Red Bull Arena (Salzburg), hjemmebane for fodboldklubben FC Red Bull Salzburg